Пратерштерн:
 Пратерштерн — площа у Відні
 Пратерштерн — станція метро у Відні
 Відень-Пратерштерн — залізнична станція у Відні